Burlo bezeichnet
 Burlo, Ortschaft der Gemeinde  Borken

Burlo ist der Familienname von
 Burlo (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

 Anton von Burlo-Ehrwall (1791–1880), österreichischer Militär
 Jenia Burlo (* 1988), weißrussische Rhythmische Sportgymnastin